Nenthorn bezeichnet Orte
 in Schottland, siehe Nenthorn (Berwickshire)
 in Neuseeland, siehe Nenthorn (Neuseeland)